Anarcho bezeichnet:

 umgangssprachlich Anhänger des Anarchismus 
 ein Album des Rappers Favorite, siehe Anarcho (Album)